Leutewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Leutewitz (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Leutewitz (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal, Landkreis Meißen
 Leutewitz (Riesa), Ortsteil von Riesa, Landkreis Meißen